

Elettronica 
 Scatola nera – dispositivo di immagazzinamento dati installato sui mezzi di trasporto

Letteratura 
 Scatola nera – racconto di Jennifer Egan del 2012, dal titolo originale di Black Box
 La scatola nera – romanzo dello scrittore di Michael Connelly del 2012 dal titolo originale The Black Box

Musica 
 La scatola nera – album in studio del rapper Mistaman e del DJ Shocca del 2012 
 Scatola nera – singolo di Gemitaiz e MadMan
 Scatola nera – album di Gemitaiz e MadMan

Televisione 
 Scatola nera – serie televisiva italiana del 2019